Jméno a příjmení Petr Novák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Petr Novák (1945–1997) – český zpěvák
 Petr Novák (běžec na lyžích) (* 1982) – český běžec na lyžích
 Petr Novák (generál) (1891/1895–1976) – český voják a účetní
 Petr Novák (hokejbalista) (* 1982) – český hokejbalista
 Petr Novák (horolezec) – český horolezec
 Petr Novák (trenér) (* 1948) – český trenér rychlobruslení
 Petr Novák (trenér, lední hokej) – český trenér ledního hokeje
 Petr Novák (skialpinista) (* 1967) – český skialpinista
 Petr Novák (soudce) (* 1974) – český soudce, předseda Krajského soudu v Ostravě
 Petr Novák (sochař) – český sochař
 Petr Novák (zápasník) (* 1988) – český zápasník – klasik